Putnam County je název devíti okresů ve Spojených státech amerických:
 Putnam County (Florida) – okres státu Florida
 Putnam County (Georgie) – okres státu Georgie
 Putnam County (Illinois) – okres státu Illinois
 Putnam County (Indiana) – okres státu Indiana
 Putnam County (Missouri) – okres státu Missouri
 Putnam County (New York) – okres státu New York
 Putnam County (Ohio) – okres státu Ohio
 Putnam County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Putnam County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie